Bohigas ist der Familienname folgender Personen:

 Pere Bohigas (1901–2003), spanischer Philologe, Bibliothekar und Paläograph